

Spelprogramma 
 Family Feud (spelprogramma), een Amerikaans spelprogramma
 Family Feud (computerspelserie), een computerspelserie gebaseerd op het spelprogramma
 5 tegen 5, een Nederlands spelprogramma met hetzelfde format
 Familieraad, een Vlaams spelprogramma met hetzelfde format

Muziek 
 Family Feud (album), een album van de Amerikaanse rapgroep The Dayton Family
 Family Feud (nummer van Jay-Z), een nummer van de Amerikaanse rapper Jay-Z
 Family Feud (nummer van Lil Wayne), een nummer van de Amerikaanse rapper Lil Wayne